Isaak Moissejewitsch Rabinowitsch ist der Name folgender Personen:

* Isaak Moissejewitsch Rabinowitsch (Ingenieur) (1886–1977), russischer Ingenieur
 Isaak Moissejewitsch Rabinowitsch (Künstler) (1894–1961), russischer Bühnenbildner